Кубок Грузии по футболу 2013/14 года () — 24-й розыгрыш Кубка Грузии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Грузии в 2013 году
Спорт в Грузии в 2014 году
Грузия